Der Begriff Kinegramm hat folgende Bedeutungen

 Kinegramm (Sicherheitstechnik)
 Kinegramm (Bewegungsanalyse)